Schrön ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Matthias Ludwig Schrön  (um 1733–1811), sachsen-weimarischer Finanzbeamter
 Ludwig Schrön (1799–1875), deutscher Mathematiker und Naturwissenschaftler
 Otto von Schrön (1837–1917), deutscher Arzt und Epidemiologe